Mtschedlischwili ist der Familienname folgender Personen:

 Micheil Mtschedlischwili (* 1979), georgischer Schachmeister
 Surab Mtschedlischwili (* 1971), georgischer Rugby-Union-Spieler